Alvarez (Álvarez):
 Luis Walter Alvarez
 Julia Alvarez
 Al Alvarez
 Manuel Pérez Álvarez
 Fernando Álvarez de Toledo, Duce de Alba
 Rafael Márquez Álvarez
 Doña Leonor Álvarez de Toledo y Osorio
 Alejandro Rodríguez Álvarez
 César Rodríguez Álvarez

Nume de familie spaniole